Balmaceda kan syfta på följande:

 Balmaceda (djur), ett släkte spindlar

Geografi

Chile 

 Balmaceda (ort i Chile), Región de Aisén, Provincia de Coyhaique, 
 Balmaceda Airport, flygplats, Región de Aisén, Provincia de Coyhaique,

Mexiko 

 La Aldea (ort i Mexiko, Guanajuato, Silao de la Victoria), 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar